Eine Sammelstelle hat mehrere Bedeutungen:

im Organisatorischen Brandschutz von Betrieben und Behörden:
festgelegte(r) Treffpunkt(e) bei Räumung des Betriebes wegen Brand oder Gefahr – Sammelplatz (Brandschutz)
bei der Polizei, beim Rettungsdienst, bei der Feuerwehr und beim Katastrophenschutz Stätten (Plätze/Räume),

 bei denen sich Einsatzkräfte sammeln – Kräftesammelstelle oder auch Bereitstellungsraum (Katastrophenschutz)
 bei denen sich (mutmaßliche) Zeugen auf Weisung der Polizei sammeln – Zeugensammelstelle

 bei der Sammlung von Stoffen beispielsweise 
 Recyclinghof

Siehe auch:
 Sammelplatz
 Sammelpunkt